La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) regroupe plus de 800 collectivités locales en France qui organisent les services publics locaux en réseau (énergie, cycle de l'eau, numérique, déchets), la mise à disposition est fondée initialement au début du  sur le quadrillage local par de petits réseaux qui seront finalement raccordés en réseau global. Elle dispose de plusieurs marques collectives.

La FNCCR regroupe  des régies locales, l'autre pôle associatif étant la FGCEF des industriels et villes. La FNCCR pose la prédominance statutaire de l'élu local par rapport à l'association d'usagers (qui doivent supporter les taxes finales) dans les conflits juridiques.La FNCCR suit la théorie de Léon Duguit, élu municipal de Bordeaux, « l'école du service public » d'égalité de traitement par la constitution de péréquation tarifaire négociée avec les producteurs d'électricité en position dominante abusive en s'imposant aux villes proches (qui peuvent être hors département). L'action d'abord communale est départementale et préfectorale en 1930 puis est devenue nationale et gouvernementale en 1990. (Cette doctrine de la FNCCR s'oppose à la doctrine de la « puissance publique » de Maurice Hauriou lui-aussi Bordelais).

Quels services publics ? 
Les services publics qui entrent dans le champ de compétences de la FNCCR sont :

 Énergie : distribution d’électricité, de gaz, de chaleur, maîtrise de la demande d’énergie, énergies renouvelables, éclairage public, stations de charge de véhicules électriques et gaz...

Ces collectivités, constituées de syndicats de communes supra-départementaux, départementaux ou infra-départementaux, de départements ou de villes, sont propriétaires des réseaux d'électricité à basse et moyenne tension, ainsi que des canalisations de gaz à basse et moyenne pression. Le service public est soit concédé par ces autorités concédantes à Enedis (pour 95 % des communes desservies) et à GRDF ou à d'autres concessionnaires, soit géré directement par des distributeurs locaux (sociétés d'économie mixte, régies communales ou intercommunales...). 
(détails: Réseau électrique#Historique des réseaux électriques en France, Téléconduite d'un réseau électrique).

 Cycle de l’eau : distribution d’eau potable, assainissement des eaux usées, assainissement non collectif, (voir Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations).

Ces collectivités sont constituées de villes, de communautés ou de syndicats dont certains à cadre départemental ou interdépartemental. La gestion du service public est assurée soit par des entreprises délégataires, soit en régie. La FNCCR a eu en 2018 la mission de retransmettre à chaque maire l'« obligation d'agir » avec les riverains des cours d'eau. Dans le même temps les réseaux ruraux d'apport d'eau potable sont à rénover, et la gestion de la pollution des cours d'eau par les riverains reste en vigueur.
(détails:Réseau de distribution d'eau#En France).

 Numérique : communications électroniques à haut et très haut débit, mutualisation informatique et e-administration.

Issue du téléphone en réseau national possédé par l'État dans les PTT et élaborée dans les années 1920, cette branche des communications est séparée en 1996 du courrier et privatisée. Elle a fait l'objet de demande de subsides supplémentaires par le FNCCR au président Macron, car le problème « désertification rurale » n'est la démographie. 
(détails:Réforme des PTT de 1990, Télétravail, Télémédecine).

 Déchets : gestion et valorisation des déchets (biométhane…).

(détails:Gestion des déchets).

 Les transports par rail et autoroutes : Les mairies et départements sont de façon indirecte concernés par les « décisions de faire » au niveau de la région.

Historique 
Créée en 1934, la FNCCR a d'abord agi pour développer l'électrification de la France tout en favorisant la solidarité et la cohérence territoriales. Elle est à l'origine de la création du FACÉ, Fonds d'amortissement des charges d'électrification.
Depuis sa création, avec comme mission le développement économique équilibré, elle intervient au niveau des individus et instances ayant  domicile, dont les porte-paroles sont les élus locaux, pour que s'améliore sans cesse le rapport qualité/prix des services publics locaux. Son objectif est que ceux-ci soient maîtrisés le mieux possible par les élus locaux dans un but de cohésion sociale, d'agrément du cadre de vie, et de démocratie en plus de l'aménagement du territoire.

 1906 : Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
 1926 : (13 août) loi sur la taxe locale d'électricité définie par département. L'électricité doit surtout servir à l'éclairage. L'association est faite avec le groupe AMF.
 1934 : création de la FNCCR .
 1936 : création du Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACÉ).
 1936-45 : l'État prend la main sur les entreprises privées concessionnaires.
 1946 : réduction de la production/consommation d'électricité globalement en France à partir de 1939; Transfert à l'État de la propriété des entreprises privées concessionnaires des services publics d'électricité et de gaz ; Les collectivités locales conservent le pouvoir concédant et la maîtrise d'ouvrage des investissements sur leurs réseaux de distribution (loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz). EDF dispose d'une organisation qui permet de dépasser l'inertie-opposition à la centralisation et les divergences entre les nombreux sous-syndicats de la FNCCR (début des Trente Glorieuses).
 1982 : accroissement des compétences des collectivités locales grâce à la décentralisation.
 1992 : aboutissement des négociations entre la FNCCR et EDF pour un nouveau modèle de contrat de concession.
 1994 : aboutissement des négociations entre la FNCCR et Gaz de France pour un nouveau modèle de contrat de concession.
 1994 : Création de l'Association pour l'expertise des concessions (AEC).
 1996 : Création de Service public 2000 (SP 2000).
 2000-2006 : Ouverture progressive des marchés de l'énergie à la concurrence et renforcement du rôle des autorités concédantes de la distribution d'électricité (loi du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, loi du 3 janvier 2003 relative au marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique).
  juillet 2007 : ouverture des marchés de l'énergie.

 Depuis 2013, dans le cadre de la mise en place des compteurs électriques communicants Linky, les négociations ont été très tendues, au moment où la DATAR n'a pas encore une structure révisée, entre la FNCCR et ERDF, particulièrement en ce qui concerne la propriété à terme des compteurs électriques Linky ( installés finalement en 2020).
 En 2018, la FNCCR adopte une marque collective Territoire d'énergie, proposant cette appellation et identité visuelle communes aux membres de son réseau qui déclineront Territoire d'énergie en lui adjoignant le nom de leur territoire de référence . Puis, adopte une deuxième marque, Territoire Numérique.
 En 2019-20:
 la FNCCR s'oriente sur une re-répartition des crédits vers la Fibre optique en milieu rural plutôt que sur l'électricité « simple », objet de tensions avec le gouvernement; Le gouvernement poursuit de son côté les efforts pour se rapprocher de la configuration démographique selon le système de gouvernement local communal des autres pays européens (hormis l'Italie); Le gouvernement agit pour les « communes nouvelles », des communes fusionnées, plutôt que les EPCI intercommunaux des décennies précédentes; Cette action commencerait pour le gouvernement (qui suit en cela les gouvernements précédents) à montrer ses effets dans la division nuisible de l'espace rural traditionnellement plus "conservateur" face à l'urbain considéré plus "novateur". Cependant que les élus locaux regroupés dans la FNCCR disposent de  de l'investissement public total (selon l'INSEE depuis 2002).
 la FNCCR doit faire face au corona-virus .
 la FNCCR se retrouve face aux problèmes des distances importantes en milieu peu dense à effectuer en automobile ( mouvement des « gilets jaunes »);     On doit éliminer la « fracture sociale », la politique des passe-droits et de la concussion historiquement installée y compris pour des concessions.

Quelques adhérents 
 Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication
 Syndicat départemental d'énergie de la Corse du Sud
 Syndicat intercommunal d'énergies de la Loire (SIEL TE42)
 Syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain (SIEA)
 Energie SDED

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Concession de service public
 Affermage
 Régie
 Energie SDED
 ERDF - GRDF
 Commission de régulation de l'énergie
 Compteur communicant - Linky - Smart grid

Liens externes 
 
 
 Territoire d'énergie
 Territoire Numérique

Maire
Énergie en France
Environnement en France
Organisme fondé en 1934
Association ou organisme lié à l'énergie